Пабло Гальдамес:

 Гальдамес, Пабло (род. 1974) — чилийский футболист. Отец Пабло, Томаса и Бенхамина.
 Гальдамес, Пабло (род. 1996) — чилийский футболист.